Sleme (südslaw. ‚Rücken‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Sljeme, 1032 m, höchste Erhebung der Medvednica, Kroatien

auch slowenisch Spodnje Sleme (Niedriger) und Zgornje Sleme (Hoher):
 Sleme (Meža/Savinja), Spodnje Sleme, Wistrasattel, ca. 1265 m, mit Zgornje Sleme, ca. 1282 m, Pass zwischen Črna (Schwarzenbach) und Solčava (Sulzbach), in Nordostslowenien
 Sleme (Meža/Velunja), Zgornje Sleme, Požganiše, ca. 1084 m, mit Spodnje Sleme, ca. 1062 m, Pass zwischen Črna (Schwarzenbach) und Šoštanj (Schönstein), in Nordostslowenien